Andrea steht für:

 Andrea (Album), Album von Andrea Bocelli (2004)
 Andrea (Gattung), Heuschreckengattung
 Andrea (Lied), Lied von Fabrizio De André
 Andrea (Vorname), weiblicher und männlicher Vorname
 Andrea, Kreuzfahrtschiff der Elegant Cruise Line (2003–2009), früher das Hurtigruten-Schiff Harald Jarl

Andrea ist der Familienname folgender Personen:
 Camille Andréa (1909–2002), kanadische Songwriterin
 Kees Andrea (1914–2006), niederländischer Bildender Künstler
 Lorena Andrea (* 1994), britische Schauspielerin
 Silvia Andrea (1840–1935), Schweizer Schriftstellerin

Siehe auch:
 D’Andrea
 De Andrea